Miejscowości w USA:
 Troy Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
Gminy w USA:
 Troy Grove (ang. Troy Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle